Сахю́рта — село в Агинском районе Агинского Бурятского округа Забайкальского края России. Административный центр и единственный населённый пункт сельского поселения «Сахюрта».

География 
Находится в западной части района, к югу реки Хойто-Ага (3 км), на расстоянии 26 километров к юго-западу от посёлка городского типа Агинское. К востоку от Сахюрты находится солёное озеро Цаган-Нур (3 км).

Климат
Климат характеризуется как резко континентальный засушливый. Абсолютный минимум температуры воздуха самого холодного месяца (января) составляет −56 °C; абсолютный максимум самого тёплого месяца (июля) — 38 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 250—380 мм.
Часовой пояс

История 
Основан в 1931 году .

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения буряты составляли 92 %.

Инфраструктура 
В селе функционируют средняя общеобразовательная школа, интернат, детский сад, Дом культуры, врачебная амбулатория.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из 14 улиц и 7 переулков.

Примечания 

Населённые пункты Агинского района